I morti (The Dead) – racconto di James Joyce del 1914
 The Dead - Gente di Dublino (The Dead) – film di John Huston del 1987
 The Dead – gruppo musicale rock statunitense
 The Dead – film del 2010 per la regia di Howard J. Ford e Jon Ford